Side Effects (englisch für „Nebenwirkungen“) ist der Titel folgender Werke:

 Side Effects – Nebenwirkungen, kanadische Fernsehserie aus den Jahren 1994–1996
 Side Effects (2005), US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2005
 Side Effects (2012), US-amerikanisches Kurzfilm-Drama aus dem Jahr 2012
 Side Effects – Tödliche Nebenwirkungen, US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 Side Effect in der Informatik